Ez az egyértelműsítő lap a gondola szó jelentéseit tartalmazza:

gondola (vízi jármű), csónak
gondola (repülőgép), repülőgép hajtóművét és/vagy futóművét, illetve egyéb függesztményt magába foglaló, a törzstől és a szárnytól különálló szerkezeti egység
gondola (léghajó)
gondola (vasúti kocsi)
gondola (kereskedelem), árutartó állvány
gondola.hu (magazin) közéleti magazin a világhálón

Egyértelműsítő lapok